Кацентал се може односити на:

Кацентал, село у Алзасу.
Кацентал, село у Баден-Виртембергу, на Шефленцу, који утиче у Јагст, десну притоку Некара.